Суперкубок Грузії з футболу 2012 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 лютого 2013 року між чемпіоном Грузії Зестафоні та володарем кубка Грузії клубом Діла.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Грузія
2012 у Грузії